GX steht für:
 Cyrix MediaGX, ein Cyrix-Prozessor
 GX (Rakete), eine japanische Trägerrakete
 GX WebManager Community Edition, eine proprietäre Software
 i486GX, ein Intel-Prozessor
 QuickDraw GX, ein Apple-Programm
 Yu-Gi-Oh! GX, eine Zeichentrickserie
 Lexus GX, eine Modellreihe der Automarke Lexus
 Air Ontario (IATA-Code), ehemalige kanadische Regionalfluggesellschaft

GX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Brighton

Gx bzw. gx steht für:
 Ĝ bzw. ĝ (sprich [d͡ʒ]), linguistische Digraphen im modernen X-System der Esperanto-Rechtschreibung

Abkürzung